Гуллберг (Гулльберг) () — шведская фамилия:

 Гуллберг, Эльза (1886—1984) — шведская дизайнер интерьера и художник по текстилю.
 Гулльберг, Яльмар (1898—1961) — шведский поэт, писатель, драматург.

См. также 
 Гулберг
 Гульдберг